Schirokaja Balka (russisch Широкая Балка) steht für:

 Schirokaja Balka (Noworossijsk), Dorf in der Region Krasnodar, Rajon Noworossijsk
 den ukrainischen Ortsnamen Широка Балка (Schyroka Balka), zu Orten dieses Namens siehe dort